báb, játék, illetve a vele űzött művészeti forma
báb, egyes rovarok harmadik fejlődési alakja
Báb, a bábizmus megalapítója
Földrajz
Báb, felvidéki község
Báb, Sókszelőce része